Основне значення цього терміну — чорний колір.

Прізвище 
 Чорний (прізвище) — українське прізвище, яке походить від кольору чорний.

Різне 
 Чорний альпініст
 Чорний буряковий довгоносик
 Чорний ворон
 Чорний гну
 Чорний Грунь
 Чорний гумор
 Чорний гусарський полк
 Чорний Діл
 Чорний дрізд
 Чорний дрізд (фільм, 2012)
 Чорний Дрин
 Чорний Жеребець
 Чорний кайман
 Чорний камінь
 Чорний карлик
 Чорний квадрат
 Чорний Ключ
 Чорний козак
 Чорний козак (фільм)
 Чорний лелека
 Чорний ліс
 Чорний ліс (болото)
 Чорний Ліс (значення)
 Чорний лебідь (значення)
 Чорний лебідь (фільм)
 Чорний лицар
 Чорний носоріг
 Чорний обеліск (роман)
 Чорний Острів
 Чорний Острів (смт)
 Чорний окунь
 Чорний палтус
 Чорний паслін
 Чорний пацюк
 Чорний переділ
 Чорний плащ
 Чорний Потік
 Чорний Потік (Виноградівський район)
 Чорний Потік (Заставнівський район)
 Чорний Потік (Іршавський район)
 Чорний Потік (Надвірнянський район)
 Чорний Потік (притока Онуту)
 Чорний пояс (бойові мистецтва)
 Чорний Ріг
 Чорний ринок
 Чорний січень
 Чорний Ташлик
 Чорний тер'єр
 Чорний тюльпан (значення)
 Чорний тюльпан (фільм)
 Чорний чай
 Чорний часослов
 Чорний Черемош
 Чорний чистик
 Чорний шлях
 Чорний щур
 Чорний якобін
 Чорний ящик
 Чорний ящик (значення)

Див. також 
 Чорно-біле
 Чорне і біле
 Білий
 Колір